Gammick puede referirse a:

 Gammick Entertainment, la productora de videojuegos.
 Gammick Studios, el equipo de investigación y desarrollo interno de la productora de videojuegos Gammick Entertainment.

</noinclude>